Попис становништва Босне и Херцеговине 1879 је био први попис у Босни и Херцеговини, којег су извршили Аустроугари. Према попису, 1879. у БиХ је било:
 1.158.440 становника,
 550.651 становници женског пола,
 607.789 становници мушког пола,
 22,6 становника/1 km2 
 189.662 домаћинстава
 5.042 села
 43 града

Попис

Округ Бања Лука

Округ Бихаћ

Округ Мостар

Округ Сарајево 

* Котар Сарајево не укључује и град Сарајево.

Округ Травник

Округ Тузла

Извори 

Аустроугарска
1879.